Young Americans fait référence à :

Musique 

 Young Americans, un album de David Bowie sorti en 1975 ;
 Young Americans, chanson de David Bowie extraite de cet album.

Série télévisée 

 Young Americans, une série télévisée américaine.

Cinéma 

 Young Americans, un film documentaire sorti en 1967 ;
 Young Americans, un film comique de Michael Dowse sorti en 2010.